Нусу́ев — фамилия. Известные носители:

 Нусуев, Морис Шевальевич (род. 1997) — российский футболист.
 Нусуев, Шевалье Семандуевич (1969—2005) — российский самбист и дзюдоист, тренер, спортивный функционер, бизнесмен, меценат.

 Нусуева, Белла Гемановна (род. 1971) — российская фехтовальщица.